

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 9, w tym 7 podstawowych
 Leszno – miasto
 Leszno – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Kutno
 Leszno – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Grabów
 Leszno – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Przasnysz
 Leszno – osada wsi Leszno w woj. mazowieckim, w pow. warszawskim zachodnim, w gminie Leszno
 Leszno – wieś w woj. mazowieckim, w pow. warszawskim zachodnim, w gminie Leszno
 Leszno – wieś w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Medyka
 Leszno – kolonia wsi  Kiełpino w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Kartuzy
 Leszno – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Barczewo

Miejscowości na Białorusi 
 Leszno – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie zelwieńskim
 Leszno – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim

Miejscowości w Rosji 
 Leszno – dieriewnia w obwodzie smoleńskim, w rejonie rudniańskim

Inne 
 Leszno – gmina wiejska województwie mazowieckim, w powiecie warszawskim zachodnim
 Leszno – gromada w powiecie przasnyskim
 Leszno – gromada w powiecie pruszkowskim
 Leszno – dawna gmina w województwie poznańskim
 Leszno – jurydyka Warszawy
 ulica Leszno w Warszawie – ulica w Warszawie w dzielnicy Wola
 Leszno – główny dworzec kolejowy w Lesznie w województwie wielkopolskim
 Leszno – jedna z nazw alternatywnych jeziora Wardąg

Zobacz też 
 DOL Leszno
 Leszno Dolne
 Leszno Górne
 Leszno Małe
 Unia Leszno
 Batalion ON „Leszno”
 Polonia Leszno
 Leszno Grzybowo
 Leszno Zaborowo
 Leszno Kartuskie
 Lądowisko Leszno
 Powiat leszczyński
 Radio Eska Leszno
 Województwo leszczyńskie